Rödel kan som auktorsförkortning betyda:

 Mark-Oliver Rödel
 T. Rödel

Robotskapade auktorsförkortningar